Влодзимеж Матушиньский (, 8 августа 1948, Познань, Польша) — польский хоккеист (хоккей на траве), полузащитник, тренер, чемпион Польши.

Биография 
Влодзимеж Матушиньский родился 8 августа 1948 года в польском городе Познань.

В 1968 году окончил техническое училище в Познани по специальности геодезиста.

Играл в хоккей на траве за познанские «Грюнвальд» и «Почтовец». Пять раз был чемпионом Польши: в 1966 году с «Грюнвальдом», в 1979 и 1981—1983 годах с «Почтовцем».

В 1972 году вошёл в состав сборной Польши по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мюнхене, занявшей 11-е место. Играл на позиции полузащитника, провёл 8 матчей, забил 2 мяча (по одному в ворота сборных Кении и Новой Зеландии).

Участвовал в составе сборной Польши в чемпионате Европы 1974 года и чемпионате мира 1975 года.

В 1971—1980 годах провёл за сборную Польши 67 матчей, забил 4 мяча.

Заслуженный мастер спорта Польши.

После окончания игровой карьеры работал тренером. В 1984—1987 годах тренировал «Почтовец».

С 1992 года был членом правления Польского союза хоккея на траве, был его казначеем. В 1994—1999 годах занимал пост менеджера сборной Польши.

Семья 
Отец — Мечислав Матушиньский, мать — Леокадия Пётровская.

Женат на Барбаре Малыхе. Сын Мацей Матушиньский выступал за сборную Польши по хоккею на траве, провёл 148 матчей, забил 10 мячей. Другой сын Якуб занимался баскетболом.

Примечания 

Хоккеисты на траве Польши
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1972 года
Тренеры Польши
Заслуженные мастера спорта Польши